Västerstgadd är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Ålands hav eller Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 42 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 120 meter i sydväst-nordöstlig riktning. Trakten är glest befolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Ålands hav
Öar i Föglö